Jerzy Rutkowski (1890–1972) – polski chirurg
 Jerzy Rutkowski (1914–1989) – żołnierz ZWZ i AK, szef Tajnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych
 Jerzy Rutkowski (zm. po 1998 r.) – prof. dr hab. ekonomii, pracownik naukowy Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
 Jerzy Rutkowski (zm. 2012) – prof. dr hab. specjalizujący się w hydroelektromagnetyce i termodynamicznych zjawiskach transportu, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej
 Jerzy Rutkowski (zm. 2021) – polski matematyk, doktor, starszy wykładowca UAM.
 Jerzy Rutkowski – prof. dr hab. nauk technicznych, pracownik naukowy Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej
 Jerzy Rutkowski – gitarzysta zespołu Illusion

Przypisy